Gemel ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolai Gemel (* 1990), österreichischer Schauspieler

Gemel steht für:
 Gemel Peaks, Gebirgsgruppe auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln in der Antarktis
 Velogemel, einem Fahrrad nachempfundener Holzschlitten ähnlich einem Skibob